Staabs ist der Familienname folgender Personen:
Gerdhild von Staabs (1900–1970), deutsche Psychologin
Hermann von Staabs (1859–1940), deutscher General

Siehe auch:
Staab